Bill Garity (1899-1971), ingénieur du son américain ;
 Troy Garity (1973-), acteur américain.